La temporada 1975-1976 de la lliga de futbol espanyola acabà amb el Reial Madrid com a campió amb 48 punts. El màxim golejador en va ser Quini, de l'Sporting de Gijón, amb 21 gols.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: Atlético de Madrid
 Copa de la UEFA: FC Barcelona, RCD Espanyol, Athletic de Bilbao
 Descensos: Real Oviedo, Granada CF i Sporting de Gijón
 Ascensos: Celta de Vigo, Málaga CF i Burgos CF

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1975
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola